Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1991 () проходил с 9 по 17 марта 1991 в городе Глазго (Шотландия) одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (5-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах сборные Швейцарии и США.

В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах сборные Канады и Шотландии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получают обе проигравшие в полуфиналах команды.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Спорт в Шотландии в 1991 году
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Международные спортивные соревнования в Глазго
Чемпионаты мира в Шотландии
Март 1991 года